Madrigaal, een seculiere overwegend vocale muziekvorm
Madrigal, een Roemeens koor
Madrigal de las Altas Torres, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
Vicente Madrigal, een Filipijns zakenman en politicus
Maria Ana Madrigal, een Filipijns politicus
Pacita Madrigal-Gonzales, een Filipijns kabinetslid en senator
Estadio El Madrigal, een voetbalstadion in Villarreal, Spanje
Madrigal aux muses, een werk van de Franse componist Albert Roussel uit 1923
Madrigal (Breaking Bad), een televisieaflevering